Budach ist der Familienname folgender Personen:

Anneliese Budach (1922–1980), deutsche Bibliothekarin
Janine Kunze (Janine Kunze-Budach; * 1974), deutsche Schauspielerin
 Lothar Budach (1935–2007), deutscher Mathematiker und Informatiker